Отебай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Отебай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Отебай — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.